Терме могу бити:
 Римске терме, јавна купатила у античком Риму

или:
 Терме (Медијана)

или:
 Терме (Месина), насеље у Италији, у округу Месина
 Терме (Витербо), насеље у Италији, у округу Витербо